Стивен Фунаки Адамс (; родился 28 июля 1993 года в Роторуа, Новая Зеландия) — новозеландский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гризлис». Играет на позиции центрового. После одного года в колледже Питтсбурга, выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2013 года, на котором он был выбран «Тандер» под общим 12-м номером, став первым новозеландцем, выбранным в первом раунде драфта НБА.

Профессиональная карьера 
24 ноября 2020 года Адамс был обменян в «Нью-Орлеан Пеликанс». В рамках сделки он подписал с «Пеликанс» соглашение о продлении контракта на два года и 35 миллионов долларов. 29 января 2021 года Адамс набрал всего 4 очка, но сделал 20 подборов в победе над «Милуоки Бакс».

7 августа 2021 года Адамс был обменян в «Мемфис Гриззлис». 26 февраля 2022 года Адамс набрал 12 очков и совершил 21 подбор в матче против «Чикаго Буллз».

2 октября 2022 года Адамс подписал многолетний контракт с «Гриззлис».

Семья 
Адамс провёл всего один год в Университете Питтсбурга. 3 апреля 2013 года Стивен Адамс заявил, что намерен участвовать в предстоящем драфте НБА. Прогнозировалось, что 19-летний игрок будет выбран в первом раунде драфта. Адамс принял решение начать профессиональную карьеру для того чтобы обеспечить свою семью.

Его отец, Сид Адамс, был англичанином, обосновался в Новой Зеландии после службы в Королевском флоте. Стивен был младшим из 18 детей Сида от пяти разных женщин, его мать тонганка. Братья и сестры Стивена отличаются необычными размерами и физическими данными. В среднем рост братьев составляет 2,06 м, а сестер — 1,83 м. Стивен Адамс — младший брат двукратной олимпийской чемпионки в толкании ядра Валери Адамс.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Profile at Eurobasket.com
 Pittsburgh Panthers bio
 ESPN bio

Выпускники Подготовительной школы Нотр-Дам (Фитчбург, Массачусетс)
Баскетболисты Новой Зеландии
Игроки «Питтсбург Пантерс» (баскетбол)
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»